SOKO Leipzig este un serial de film polițist german (SOKO este un acronim de la Sonderkomission, comisie specială). El este primul, și până acum cel mai bun serial care a urmat modelul lui SOKO 5113. Acțiunea se petrece în orașul Leipzig. Primul episod al filmului a fost transmis în anul 2001 la postul de televiziune ZDF.

Distribuția actuală

Fosta distribuție

Actori ocazionali

Mandala Tayde
Tina Engel
Melanie Marschke
Mariella Ahrens
Lilli Hollunder
Lena Beyerling
Petra Schmidt-Schaller
Janina Stopper
Margrit Sartorius
Alissa Jung
</div>

Note

Legături externe 
 
 ZDF: SOKO Leipzig
 Weblog: SOKO Leipzig
 pagina Fans

Filme germane
Filme polițiste
Seriale germane